125 rok naszej ery
 125 rok przed naszą erą
 125 liczba naturalna
 galaktyka NGC 125
 planetoida (125) Liberatrix
 misja promu kosmicznego STS-125
 białko CA-125
 droga wojewódzka nr 125
 linia kolejowa nr 125
 Sonet 125 Williama Shakespeare'a
 Psalm 125
 płyta Survival of the Illest: Live from 125 NYC
 dramat telewizyjny Romans w Orient Expressie 125
 motocykle:
 Romet K-125
 Suzuki GN 125
 Honda NSR 125
 samochody:
 Ferrari 125 S
 Fiat 125
 Škoda 125
 pistolet Browning 125
 niemieckie fregaty rakietowe typu 125
 radziecki system rakiet S-125